Breitenau est un toponyme pouvant désigner :

Toponyme

Breitenau, ville de Rhénanie-Palatinat.
 Breitenau, section de Bad Gottleuba-Berggießhübel dans la Saxe.
 Breitenau, partie de Guxhagen dans la Hesse.
 Abbaye de Breitenau dans Guxhagen.
 Camp de Breitenau, camp de concentration nazi dans Abbaye de Breitenau.

Breitenau, ville de Basse-Autriche.
 Breitenau, localité de la commune de Zell am Moos, en Haute-Autriche.
 Breitenau am Hochlantsch, ville de Styrie.

Breitenau, ville du Bas-Rhin.

l'asile de Breitenau, à Schaffhouse